Шантаж — залякування погрозою викрити або розголосити з певною метою факти, відомості, які можуть скомпрометувати, зганьбити кого-небудь.

Шантаж — трилер Гічкока, випущений у 1929 році.

Шантаж — американський шпигунсько-пригодницький телесеріал, створений Алексі Гоулі для Netflix.